Владислав -{II}- Јагелонац Млађи (1456 — 1516) је био краљ Чешке (од 1471) и Угарске, Славоније, Далмације и Хрватске  (од 1490). Унук је истоименог оснивача династије Јагелонаца, пољског краља Владислава -{II}- Јагела. Рођен је у Кракову, а његов отац Казимир -{IV}- био је владар Пољске. Његова мајка је била Елизабета Хабзбуршка и на основу наследног права њене породице, Владислав је добио чешку и угарску круну. Владислав је на чешком престолу наслиједио Јиржија Подјебратског, а на угарском Матију Хуњадија. 

Поред српског деспота Ђорђа Бранковића, краљ Владислав је око 1493. године деспотску титулу доделио и Ђорђевом млађем брату Јовану Бранковићу, а након Јованове смрти 1502. године, краљ је за новог носиоца српске деспотске титуле крајем 1503. године поставио Иваниша Бериславића.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1456.
Умрли 1516.
Краљеви Угарске
Краљеви Чешке
Династија Јагелон